A língua quipechaca (também grafada kipchak ou qypchaq) é uma língua turcomana extinta, membro e ancestral das línguas quipechacas, pelo que seus descendentes incluem o tártaro da Crimeia, o caraíta, o krimchaque, o carachaio-bálcaro, o cumique, o nogai, o cazaque, o caralpaque, o tártaro da Sibéria e o basquir. A língua quipchaca era a língua franca dos territórios sob o domínio do canato da Horda Dourada, ao lado do mongol.

Os atuais cazaques são remanescentes de tribos quipchacas orientais que viviam no norte do Cazaquistão no  e migraram mais tarde para a Europa. Assim, seu idioma se originou de uma forma mais isolada da língua. Os Búlgaros do Volga ou tártaros do Volga, tártaros do Astracã, bálcaros, basquires e mongóis da aristocracia e que falavam a língua protobúlgara adotaram a língua quipchaca na época do canato da Horda Dourada.

Ligações externas 
 
 
 

Quipechaca
Quipechaca
Quipechaques